Пушкарное — название населённых пунктов:

Россия 
 Пушкарное — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Пушкарное — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Пушкарное — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Пушкарное — село в Кореневском районе Курской области.
 Пушкарное — село в Обоянском районе Курской области.
 Пушкарное — село в Суджанском районе Курской области.

Украина 
 Пушкарное — село в Чугуевском районе Харьковской области.
Пушкарное — до 1964 г. название села Грабовское в Краснопольском районе Сумской области.